Příjmení Wilkins může označovat:

 Arnold Frederic Wilkins – americký inženýr, elektrotechnický konstruktér a vynálezce
 Billy Wilkins – americký hudebník a učitel
 Clive Wilkins – britský umělec
 Bobby-Gaye Wilkins – jamajský sportovec, atlet
 Dean Wilkins – britský fotbalista a manažer
 Edwin Wilkins Field – britský právník a malíř
 Ernie Wilkins – americký hudebník
 Francis Wilkins – kanadský politik amerického původu
 George Hubert Wilkins – australský cestovatel-polárník
 Herman Wilkins – americký herec, scenárista a filmař
 Hubert Wilkins – astralský polární badatel, ornitolog, geograf a fotograf
 John Wilkins (1614–1672) – anglický politik, filosof a spisovatel
 Mac Wilkins (1950) – americký sportovec, atlet-diskař
 Marc Wilkins – australský vědec a vysokoškolský pedagog
 Maurice Wilkins (1916–2004) – britský biolog novozélandského původu
 Ray Wilkins (1956-2018) - anglický fotbalista
 Sharon Wilkins – americká herečka
 Sue Wilkins Myrick – americký politik
 Toby Wilkins – britský filmový režisér
 Vance Wilkins – americký politik
 Vaughan Wilkins – britský spisovatel
 Wayne Wilkins – britský hudební skladatel a producent